Krystian – imię

Władcy:
 Chrystian I – król Danii w latach 1448-1481, władca Norwegii 1450-1481, Szwecji 1457-1464
 Chrystian II – król Danii 1513-1523, Szwecji 1520-1521
 Chrystian IV – król Danii i Norwegii 1588-1648
 Chrystian X – król Danii 1912-1947, Islandii 1912-1944
 Chrystian – książę brunszwicko-lüneburski na Celle 1611–1633
Biskupi:
 Chrystian (biskup) – misyjny biskup Prus

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Christian (ang. Christian County) – w stanie Missouri